L'Estanyol és un estany d'origen glacial del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord.

Éstà situat a l'extrem sud-oest del terme, a prop del límit amb el terme de Queralbs, de la comarca del Ripollès. És als peus, sud-oest, del Pic Rodó, al nord-oest del Puig Anyella i, més lluny, del Pic de Nou Fonts, i al nord-est del Pic d'Eina.

Bibliografia

Referències 

Llacs de Fontpedrosa